St. John’s Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John’s Catholic Church (Maine), ID-Nr. 73000142
 St. John’s Catholic Church (Massachusetts), ID-Nr. 80000619
 St. John’s Catholic Church (New York), ID-Nr. 96000690
 St. John’s Catholic Church (Ohio), ID-Nr. 75001533
 St. John’s Catholic Church (South Dakota), ID-Nr. 09000945

Siehe auch:
 St. John Catholic Church